Cerrettesi – abitanti di Cerreto Castello
Cerrettesi – abitanti di Cerretto Langhe